KOD
Groupe de technologie avec le thème Disney "King of Disney"

KOD, sigle composé des trois lettres K O et D, peut faire référence à :
 KOD, une méthode de gestion des connaissances ;
 Comité de défense de la démocratie () en Pologne ;
 Kota Bangun, selon la liste des codes AITA des aéroports/K, en Indonésie;
 KOD, album du rappeur américain J. Cole.
KoD, sigle composé des trois lettres K o et D, peut faire référence à :

 Kiss of Death (baiser de la mort) : terme de jargon informatique anglophone dont l'équivalent francophone est  pour désigner une situation dans laquelle au moins deux processus/fils concurrents attendent mutuellement et de manière active (par sollicitation), une réponse de l'autre processus avant de poursuivre les traitements. C'est, selon le point de vue, soit une catégorie de () ou , soit une manière de le distinguer de ce dernier :  la différence étant alors que  relève de l'attente passive d'un évènement, tandis que l' est une requête active visant à déclencher un tel évènement. Dans un cas comme l'autre, le résultat est que la situation est bloquée vu que chaque processus attend que l'autre soit le premier à agir. La différence, quand on fait la distinction, est que    n'entraine pas de surcharge (bien au contraire) tandis que dans le cas de l' il peut y avoir surcharge de CPU ou communication quand le code n'a pas inclus de temporisation entre deux sollicitations successives.

K.o.D peut faire référence à :
 Kingdom of Desire, un album de Toto,
K.O.D. peut faire référence à :
 Groupe musical composé de : Manu Katché / Geoffrey Oryema / Tonton David.